Willersdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Willersdorf (Tanna), Ortsteil der Stadt Tanna in Thüringen
 Willersdorf (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Willersdorf (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Willersdorf (Hallerndorf), Ortsteil der Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Willersdorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Willersdorf (Wildenberg), Ortsteil der Gemeinde Wildenberg, Landkreis Kelheim, Bayern

Willersdorf ist der Name folgender Orte in Österreich:
 Willersdorf (Gemeinde Altenberg bei Linz) Ortschaft in Oberösterreich
 Willersdorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Willersdorf (Gemeinde Maria Saal) in der Gemeinde Maria Saal, Kärnten
 Willersdorf (Gemeinde Biberbach), Ortsteil der Gemeinde Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Willersdorf (Gemeinde Ober-Grafendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Willersdorf (Gemeinde Oberschützen), Katastralgemeinde im Burgenland
 Willersdorf (Gemeinde Sankt Radegund bei Graz), Ortschaft in der Steiermark
 Willersdorf (Gemeinde Waizenkirchen), Katastralgemeinde in Waizenkirchen, Oberösterreich

Willersdorf steht für:
 einer Wüstung im böhmischen Erzgebirge, siehe Vilejšov